Channa diplogramma  — пресноводная рыба из рода змееголовы семейства змееголовые (Channidae). Уязвимый вид, эндемик пресных вод горной системы Западные Гаты в Индии. До 2011 года считался синонимом коричневого змееголова (Channa micropeltes).

Таксономия 
Фрэнсис Дэй, кавалер Ордена Индийской империи, описал этот вид в 1865 году, первоначально дав ему название Ophiocephalus diplogramma, по единственному неполовозрелому экземпляру (длиной 42 мм), пойманному около устья реки Кочин в портовом городе Кочин (юго-западная Индия). Окраска этой особи соответствовала окраске молоди другого вида змееголовов — коричневого змееголова, первоначально описанного Кювье по образцам с острова Ява, Индонезия. Видимо, именно это заставило Фрэнсиса Дэя объявить C. diplogramma синонимом C. micropeltes в 1878 году. Близкое сходство, редкость взрослых экземпляров в музейных коллекциях и тот факт, что ни один систематик долгое время не изучил этого змееголова с момента его описания, привел к принятию синонимии последующими ихтиологами. В 2011 году C. diplogramma был признан действительным видом спустя 134 года после синонимизации, что делает его эндемиком полуострова Индостан.

Распространение 
C. diplogramma является эндемиком южной части горной системы Западные Гаты на полуострове Индостан. Он известен из рек Meenachil, Manimala, Памбияр, Achankovil и Каллада (а также из расположенных на них водохранилищ) в штате Керала, а также из рек Chittar и Thamirabarani (и из расположенных на них водохранилищ) в штате Тамилнад.

Внешний вид и строение 
C. diplogramma отличается от всех других видов в роде большим числом чешуек в боковой линии (103—105 против 36—91). Кроме того, он отличается от всех других видов Channa, за исключением C. bankanensis, C. lucius, C. micropeltes и C. pleurophthalma наличием чешуек на горле, а также чешуйками между кончиками нижнечелюстных костей, видимыми при рассматривании снизу. C. diplogramma отличается от C. bankanensis , C. lucius и C. pleuroftalma совершенно другой окраской, а от своего ближайшего родственника C. micropeltes по сочетанию характеристик, а именно: количество лучей хвостового плавника, число чешуек боковой линии, чешуйки ниже боковой линии; число позвонков, длина тела до анального отверстия и высота тела.

Угрозы и охрана 
В Красной книге МСОП  этому таксону присвоен охранный статус «Уязвимые виды» с учетом его ограниченного ареала и угроз, таких как вылов людьми, потеря среды обитания и загрязнение рек.

Примечания 

Рыбы Азии
Змееголовые
Животные, описанные в 1865 году
Эндемики Западных Гат